Gavialosuchus — вимерлий рід гавіалід крокодилів раннього міоцену Європи. Наразі визнано лише один вид, оскільки декілька інших видів Gavialosuchus були перекласифіковані до інших родів.

Типовий вид, G. eggenburgensis, відомий з раннього міоцену Австрії. Два інші види — G. americanus і G. carolinensis — з тих пір були перекласифіковані в інші роди.

Примітки 

Роди плазунів
Вимерлі плазуни Європи